Onderdistrict in Indonesië
 Pinggir (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Pinggir (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pinggir (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Pinggir (Lengkong), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Pinggir (Pinggir), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau